Оксихлори́ды свинца́(II) — неорганические соединения, оксосоли металла свинца и соляной кислоты. Бесцветные или жёлтые кристаллы, нерастворимые в воде.

Литература 
 
 
 

свинца
свинца